Nome ed epiteti di Gesù – appellativi di Gesù nella Bibbia
Santissimo Nome di Gesù – devozione e festività cristiana
Gesù – in onomastica, nome proprio di persona italiano maschile
Nome di Gesù – frazione di Calenzano, nella città metropolitana di Firenze